Tornielli – nobile famiglia piemontese
 Andrea Tornielli – giornalista e scrittore italiano
 Antonio Tornielli – vescovo cattolico italiano
 Fanny Vialardi di Sandigliano – cavallerizza italiana
 Filippo Tornielli – condottiero
 Giovanni Tornielli – vescovo cattolico italiano
 Girolamo Tornielli di Borgo Lavezzaro – politico italiano
 Giuseppa Tornielli Bellini – nobildonna italiana
 Giuseppe Tornielli Brusati di Vergano – diplomatico e politico italiano
 Guglielmo Tornielli – vescovo cattolico italiano
 Livia Tornielli Borromeo – poetessa italiana
 Luigi Tornielli – politico italiano
 Luigi Tornielli di Borgolavezzaro – bobbista e dirigente sportivo italiano
 Oldeberto Tornielli – vescovo cattolico italiano
 Rinaldo Tornielli di Borgo Lavezzaro – imprenditore e politico italiano